Línguas turcomanas — ramo linguístico pertencente ao grupo das línguas altaicas
 Povos turcos — povos que vivem no norte e centro da Eurásia